Первый класс 1915/16 — 5-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания в 1911 году. Он начался 29 августа 1915 и закончился 25 июня 1916.

Участники 
 Рапид (Вена)
 Флоридсдорф
 ВАФ
 ВАК
 Рудольфсхюгель
 Ваккер (Вена)
 Винер Аматёр
 Винер Шпорт-Клуб
 Зиммеринг
 Герта (Вена)

Турнирная таблица

Результаты матчей

1-й тур

2-й тур

Ссылки 
 Сезон 1994/1995 на rsssf.com

Спорт в Австрии в 1915 году
Спорт в Австрии в 1916 году
Австрия
Австрия
1915/1916